Cerovica ist der Name folgender Orte:

Bosnien und Herzegowina
 Cerovica (Novi Grad)
 Cerovica (Stanari)

Serbien
 Cerovica (Kučevo)
 Cerovica (Sokobanja)

Slowenien
 Cerovica (Šmartno pri Litiji)

Kroatien
 Cerovica (Samobor)
 Cerovica (Istrien)